Jack Henderson (1877–1957), acteur américain
 (1958- ), écrivain américain
 (1914–?), sportif britannique
 (2004- ), artiste écossais
 (1844–1932), footballeur irlandais